Providencia bezeichnet

in der Biologie:
 ein Bakterium, siehe Providencia (Bakteriengattung)

in Kolumbien:
 eine Insel und die gleichnamige Gemeinde auf dieser, siehe Providencia (Kolumbien)
 eine Gemeinde in Nariño, siehe Providencia (Nariño)

in Chile:
 Providencia (Chile), eine Gemeinde in Chile

in Mexiko:
 Providencia (Sonora), einen Ort in Mexiko
 Providencia (Guadalajara), einen Stadtteil von Guadalajara

Providencia ist der Familienname folgender Person:

João Paulo Providência, portugiesischer Architekt 

Siehe auch
 Providence (Begriffsklärung)